Анато́лий Андре́евич Бездво́рный () — участник Великой Отечественной войны, орудийный номер батареи 1972-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 45-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 51-й армии 1-го Прибалтийского фронта, Герой Советского Союза (, в Указе посмертно), красноармеец.

Биография 
Родился 30 марта 1922 года в посёлке Карло-Либкнехтовск (ныне — Соледар Донецкой области Украины) в семье рабочего. Украинец. Окончил начальную школу. Работал вагранщиком на Ямском (ныне Северском) доломитном комбинате.

В Красной армии с 1941 года. Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года.

Орудийный номер батареи 1972-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка (45-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада, 51-я армия, 1-й Прибалтийский фронт) красноармеец Анатолий Бездворный 19 августа 1944 года участвовал в отражении контратаки крупных сил пехоты и танков противника в районе города Шяуляй (Литва).

Орудийный расчёт прикрывал огневую позицию с фланга. Когда кончились снаряды, а на батарею шли фашистские танки, Анатолий Бездворный со связкой гранат бросился под гусеницы танка и подорвал его.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и геройство, красноармейцу Бездворному Анатолию Андреевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Но отважный артиллерист остался жив! В Кремле А. А. Бездворному были вручены орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» (№ 6680).

Жил и работал в городе Северск Донецкой области Украины. Скончался 31 октября 1952 года.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (№ 6680)
 Орден Ленина
 Медали, в том числе:
 медаль «За отвагу» (28.10.1943 г.)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Память 
 В городе Соледар Донецкой области Украины есть улица имени Героя.

Примечания

Литература 
 
 Т. Бортаковский «Остаться в живых! Неизвестные страницы Великой Отечественной», издательство «Вече», 2015 г., ISBN 978-5-4444-3590-8

Ссылки 
  

 Золотые Звезды Донбасса. Бездворный Анатолий Андреевич (медаль № 6680)

Артиллеристы Великой Отечественной войны